

Musica
 Blondel – album degli Amazing Blondel del 1973

Persone
 Blondel – economista francese
 Blondel – sacerdote francese
 Alain Blondel – ex atleta francese
André Blondel – ingegnere e fisico francese
 Blondel de Nesle – troviero francese
 Enrichetta Blondel – moglie di Alessandro Manzoni
 François Blondel – ingegnere francese
 Jacques-François Blondel – architetto francese
 Jean Blondel - accademico francese
 Jonathan Blondel – calciatore belga
 Maurice Blondel – filosofo francese
 Merry-Joseph Blondel – pittore francese
 Olivier Blondel – calciatore francese